Быль-небылица

 Быль-небылица — поэма Самуила Маршака (1947).
 Быль-небылица — советский мультфильм 1970 года режиссёра Владимира Полковникова.